Toujani est un patronyme qui peut désigner :

 Mohsen Toujani, un footballeur tunisien jouant au poste de défenseur avec le Club africain et l'équipe de Tunisie ;
 Ramzi Toujani, né le , un footballeur tunisien jouant au poste de défenseur ;
 Touhami Toujani, né le , un footballeur marocain jouant au KAC de Kénitra.

Homonymie de patronyme